Bezirk Baden kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Baden (distrikt i Aargau), Aargau,

Österrike 

 Politischer Bezirk Baden, distrikt, Niederösterreich, 

Robotskapade Österrikeförgreningar